I Remember You - canzone di Victor Schertzinger e Johnny Mercer del 1941
 I Remember You – traccia dell'album Leave Home dei Ramones del 1977
I Remember You – singolo degli Skid Row del 1989
 I Remember You – traccia dell'album Joyride dei Roxette del 1991
I Remember You – album di Brian McKnight del 1995
I Remember You –  singolo di Yuidel 2006